ISO 20022 — международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли. На май 2022 года стандарт используют более 70 стран.

Содержание стандарта 
В стандарте определяются подходы к построению бизнес-моделей, правила описания бизнес-процессов, порядок проектирования схем и форматов сообщений и их описания, а также регламентируются процессы публикации документации по стандарту и базовые правила его сопровождения. Первая редакция стандарта была выпущена в 2008 году и состояла из 6 частей.

Текущая редакция стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги — Универсальная схема сообщений для финансовой отрасли» была опубликована в мае 2013 года и состоит из 8 частей.
 ISO 20022-1: Метамодель (Metamodel)
 ISO 20022-2: UML-профайл
 ISO 20022-3: Процесс моделирования
 ISO 20022-4: Формирование схем XML
 ISO 20022-5: Обратное проектирование
 ISO 20022-6: Характеристики транспортировки сообщений
 ISO 20022-7: Правила регистрации
 ISO 20022-8: Формирование ASN.1

По методологии ISO 20022 моделирование проводится путем структурирования объектов стандартизации и данных о них по принципу «сверху вниз» или «от общего — к частному». При моделировании выделяются четыре основных этапа (обзорный, концептуальный, логический и физический), соответствующие четырем различным уровням детализации, на которых рассматриваются изучаемые объекты.

Бизнес-модели строятся с использованием специализированного языка UML, который позволяет формировать наглядные графические диаграммы и схемы обмена сообщениями.

В качестве синтаксиса используется современный и гибкий язык XML. Схемы сообщений представляют собой XML-файлы (XSD), которые могут просматриваться с помощью программных средств различных разработчиков.

Стандарт включает в себя сообщения по основным бизнес-областям финансовой индустрии:
 Платежи и расчеты (инициирование платежей, платежный клиринг и расчеты, управление денежными средствами, ведение переписки по расследованиям и нештатным ситуациям);
 Ценные бумаги (заключение сделок с ценными бумагами, расчеты и выверка расчетов, залоговые операции, клиринг по ценным бумагам, корпоративные действия и голосование по доверенности);
 Торговые операции;
 Пластиковые кредитовые и дебетовые карты (платежи по картам и управление терминалами);
 Конверсионные операции.

Также в стандарте описываются базовые требования, которые предъявляются бизнес-процессами к транспортной системе передачи сообщений для обеспечения успешного функционирования этих процессов, и требования по обеспечению безопасности системы доставки сообщений.

Стандарт является открытым, документация публикуется в открытом доступе на специальном сайте (https://www.iso20022.org/). В состав документации могут входить описания бизнес-процессов и различных сценариев документооборота по отдельным видам операций в финансовой области, назначения и правил применения отдельных сообщений, XML-схемы сообщений, текстовое описание схем сообщений и при необходимости конкретные примеры сообщений. На сайте размещен репозиторий, в котором содержатся зарегистрированные сообщения и составляющие их компоненты и элементы.

Стандарт регламентирует порядок внесения предложений по разработке новых сообщений, их регистрации, а также по внесению изменений в зарегистрированные сообщения путем официального оформления Запросов об изменении, которые проходят официальные стадии согласования и утверждения как в ТК68 и Уполномоченном органе по регистрации, так и с локальными финансовыми сообществами отдельных стран.

Органы стандартизации 
Стандарт ISO 20022 был разработан Техническим комитетом (ТК) № 68 Международной организации по стандартизации (ИСО).

Уполномоченным органом по регистрации и сопровождению стандарта ISO 20022 является СВИФТ (Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций — от английского Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — SWIFT). В состав Регистрирующего органа (RMG) входят 64 эксперта из более 20 стран и 10 крупнейших организаций, таких как Банк международных расчётов, Clearstream, Euroclear, Европейский центральный банк, FpML, SWIFT, VISA и др.

В настоящее время стандарт ISO 20022 поэтапно внедряется участниками мирового финансового сообщества, международными расчетно-клиринговыми организациями, национальными центральными банками и центральными депозитариями целого ряда стран.

В развитии ISO 20022 участвуют следующие организации: FIX Protocol Limited (Financial Information eXchange), ISDA — Международная ассоциация по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives Association) (FpML), ISITC, Omgeo (американская финансовая компания, принадлежащая DTCC (Депозитарная Трастовая Клиринговая компания в США) и обеспечивающая обработку и обмен информацией между управляющими компаниями и брокерами/дилерами), SWIFT и VISA.

В Российской Федерации внедрением стандарта ISO 20022 занимаются следующие организации:
 Банк России
 Национальный Расчетный Депозитарий
 Национальный Платежный Совет
 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)

Центрами компетенции по стандарту ISO 20022 в России являются Банк России и РОССВИФТ.

В 2012 г. при РОССВИФТ на базе более чем 30-ти ведущих российских банков, корпораций и ИТ-компаний была создана Рабочая группа по взаимодействию банков и корпораций (RU-СMPG). В ней приняли участие и представители Банка России, и представители Московского офиса СВИФТ. Экспертами RU-CMPG были разработаны Рекомендации по использованию стандартов ISO 20022 для передачи финансовых сообщений между банком и корпорацией с учетом требований национальной платежной системы (ISO20022.RU), которые регулярно актуализируются с учетом изменений стандарта, законодательства и российской и международной практик.

Дополнительно к платежным сообщениям по инициативе РОССВИФТ и RU-CMPG были разработаны и зарегистрированы в ISO новые типы сообщений, предназначенные для обеспечения функций валютного контроля. Впервые в международном стандарте ISO появились разработанные Россией сообщения, которые ранее не были стандартизованы ни в одном международном стандарте.

RU-CMPG также осуществил публикацию правил ISO20022.RU и поддерживает ее в актуальном состоянии в разделе международного форума Common Global Implementation Market Practice Group (CGI-MP) — https://www.swift.com/standards/market-practice/common-global-implementation. Целью этого форума является выработка и сопровождение единых рекомендаций по использованию сообщений стандарта ISO 20022 с учетом национальных практик.

В 2016—2017 годах осуществляется внедрение этих сообщений в практику ряда российских банков, корпораций и разработчиков программного обеспечения.

Эксперты РОССВИФТ принимают участие в работе Подкомитета 3 и Технического Комитета 122 Банка России, а также Рабочей группы Подкомитета 3 по разработке стандартов Национальной платежной системы с использованием сообщений ISO 20022. Представитель ТК 122 Банка России входит в состав ТК 68 ISO.

Более полное описание стандарта ISO 20022 доступно на английском языке.

См. также 
 Банк России
 Национальный Расчетный Депозитарий
 Европейский Центральный Банк
 ISO
 SWIFT
 ISDA
 UML
 XML
 XSD

Примечания

Ссылки 
 iso20022.org — сайт ISO/TC68/20022/RMG — Registration Management Group: схемы сообщений, правила регистрации и сопровождения сообщений стандарта ISO 20022, новости, публикации, информация о ходе имплементации в отдельных странах, презентации, документация, схемы сообщений.
 Информация о стандарте ISO 20022 на сайте SWIFT — документация по стандарту, инструменты.
 Официальный сайт Банка России — перевод отдельных схем сообщений стандарта ISO 20022 на русский язык, стандарты Банка России.
 РОССВИФТ — сайт Российской Национальной Ассоциации SWIFT.
 Официальный сайт Европейского Центрального Банка.
 The Fed’s Resource Center for Adoption of ISO® 20022 for Wire Transfers and ACH Payments — ресурс центр ФРС (информация по внедрению ISO 20022 для телеграфных переводов и автоматических клиринговых расчетов).

Стандарты ISO
Финансовое регулирование